33-й национальный чемпионат Грузии по футболу 2021 года — турнир среди 10 клубов высшего футбольного дивизиона Грузии — Эровнули лиги (). Титул чемпиона защищало «Динамо» (Тбилиси). Сезон стартовал 27 февраля и финишировал 4 декабря 2021 года.

Чемпион Грузии стартует в Лиге чемпионов УЕФА с 1-го квалификационного раунда. Команды, занявшие 2-е и 3-е места в чемпионате стартуют в Лиге конференций УЕФА.

Регламент

Общие сведения 
В чемпионате участвуют 10 клубов, которые играют между собой четырёхкруговой турнир (36 туров).

Турнирная таблица

Результаты матчей

1—18 туры

19—36 туры

Переходные матчи

Лидеры чемпионата

Примечания

Ссылки 
  
 Georgian Football Federation
 Эровнули лига на soccerway

2021
Грузия
Спорт в Грузии в 2021 году